

Tempo 
 1260
 1260 a.C.
 Anni 1260
 Anni 1260 a.C.

Astronomia 
 NGC 1260
 1260 Walhalla

Mezzi di trasporto 
 Ducati Apollo 1260